Джейн Крако́вски (; род. , , Нью-Джерси, США) — американская актриса и певица. Лауреат премий «Тони», Лоренса Оливье и Гильдии киноактёров США.

Краковски наиболее известна по ролям в телесериалах «Элли Макбил» (1997—2002), «Студия 30» (2006—2013) и «Несгибаемая Кимми Шмидт» (2015—2019), принёсшими ей номинации на премии «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США.

Краковски также известна по работе в театре. Она выиграла премию «Тони» за роль в Бродвейском возрождении мюзикла «», и получила номинации за «» и «», а также выиграла премию Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле за роль в мюзикле «Парни и куколки».

Ранние годы 
Краковски родилась в , Нью Джерси, в семье Барбары (урождённой Беноит), преподавателя колледжа, и Эда Крайковски, инженера-химика — активных участников любительского театра. Имеет старшего брата. Отец — поляк и переехал из Кракова, хотя сама Краковски знает на польском только несколько слов.

Краковски выросла в атмосфере театральной жизни, и в одном интервью она сказала, что «вместо того, чтобы нанимать нянь, родители брали меня с собой». С четырёх лет занималась балетом, но потом бросила, чтобы танцевать на Бродвее. Краковски посещала профессиональную школу для детей в Нью-Йорке .Она опустила букву «j» из своей фамилии, когда начала работать актрисой, поскольку оно было труднопроизносимым.

Карьера

Телевидение 
Свою первую роль на телевидении Краковски получила в 1984 году в мыльной опере «В поисках завтрашнего дня», сыграв роль Ти Ар. За эту роль она была номинирована на Дневную премию «Эмми» в 1986 и 1987 годах. В 1996 году она появилась в эпизоде сериала «Завтра наступит сегодня» в роли доктора Хендлман. В 1997 году Краковски сыграла Элейн Вассал в телесериале «Элли Макбил»; в 1999 году эта роль принесла ей премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса второго плана» .В 2003 году Краковски снялась в сериале «Эвервуд», а в 2004 появилась в эпизоде телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус». В 2006 году Краковски присоединилась к актёрскому составу сериала «Студия 30». За роль Дженны Марони в 2009 и 2010 годах актриса получила номинацию на премию «Эмми». В 2015 году Краковски начала сниматься в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Кино 
Дебют в кино Краковски принёс фильм «Каникулы»; позже она появилась в таких фильмах, как «Роковое влечение», «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», «История одного вампира», «Сценический дебют», «Танцуй со мной» и «Шестнадцатилетняя мать». Также, она была утверждена на роль в фильме «Лагерь вечных снов», но из-за жестоких сцен актриса отказалась.

Личная жизнь 
В 2009 году Краковски обручилась с дизайнером . Их сын, Беннетт Роберт Годли, родился 13 апреля 2011 года. Пара рассталась в 2013 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса
Киноактрисы США
Лауреаты премии «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле